Бэкман () — фамилия:

 Бэкман, Тед — американский художник и дизайнер.
 Бэкман, Уолли — (род. 1959) — американский бейсболист и тренер.

См. также 
 Бекман